Vojkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vojkovice, Gemeinde im  Okres Frýdek-Místek
Vojkovice, Gemeinde im Okres Karlovy Vary; siehe Vojkovice nad Ohří
Vojkovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Vojkovice u Židlochovic
Vojkovice, Gemeinde im Okres Mělník; siehe Vojkovice u Kralup nad Vltavou